Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

126e régiment d'infanterie
126e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires